Költschen steht für:

 Költschen (auch Költschen bei Schweidnitz), Dorf im Landkreis Reichenbach, Niederschlesien, seit 1945: Kiełczyn (Dzierżoniów), Gmina Dzierżoniów, Powiat Dzierżoniowski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Költschen, seit 1945: Kołczyn (Krzeszyce), Dorf in der Gmina Krzeszyce, Powiat Sulęciński, Woiwodschaft Lebus, Polen